SVVH (voetbal), een voetbalvereniging uit Heibloem
 SVVH (handbal), een handbalvereniging uit Heibloem